Der Begriff Urutu hat mehrere Bedeutungen:
EE-11 Urutu, ein Panzer-Typ
Halbmond-Lanzenotter, eine Schlangenart